Swyrydiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Swiridowka/Свиридовка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja, siehe Swyrydiwka (Lochwyzja)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn, siehe Swyrydiwka (Malyn)